Harry Watson peut faire référence à ;

 Harry Watson (1898-1957), joueur amateur de hockey sur glace Canada|canadien ; 
 Harry Watson (1923-2002), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
  (1876-1965), acteur américain ;
 Harry Watson (1904-1996), premier cycliste néo-zélandais au Tour de France ;
 Harry L.Watson, historien et auteur américain ;
 Harry Watson, peintre anglais.